El nombre Antonio Palomino puede hacer referencia a:

Acisclo Antonio Palomino de Castro y Velasco (1655 - 1726), pintor español.
Antonio Olave Palomino (n. 1928), artesano peruano.
Antonio Palomino (director), director de cine español.
Antonio Palomino (músico), músico español.